Hammergren ist der Familienname folgender Personen:

 John Hammergren (* 1959), US-amerikanischer Manager
 Mark Hammergren (* 1964), US-amerikanischer Astronom

Hammergren steht für:
 (7917) Hammergren, Asteroid des Hauptgürtels